Radio Televisió Olímpica, ens autònom dins el Comitè Organitzador Olímpic Barcelona'92 per a produir el senyal de radiodifusió dels Jocs Olímpics d'estiu de 1992
 Research and Technology Organisation, divisió de recerca de l'OTAN
 The Really Terrible Orchestra, orquestra amateur fundada a Edimburg, al Regne Unit
 Parc Rile Tenore Olona, àrea protegida a l'entorn del riu Olona a la Llombardia, a Itàlia
 Organització de transmissió regional (del seu nom en anglès Regional Transmission Organization), entitat que controla la transmissió d'energia elèctrica en una zona determinada
 Oficina Regional de Transport (del seu nom en anglès Regional Transport Office), organització del Govern de l'Índia per a la gestió del transport i el trànsit
 Oxidació tèrmica regenerativa (del seu nom en anglès Regenerative Thermal Oxidation), tècnica de control de la contaminació mitjançant l'oxidació dels fums
 Temps objectiu de recuperació (del seu nom en anglès Recovery Time Objective), temps necessari per a la represa d'una activitat econòmica després d'una interrupció desastrosa
 Enlairament rebutjat (del seu nom en anglès Rejected TakeOff), situació en aviació on es decideix impedir l'enlairament d'un avió